Oppius bezeichnet:
 den südlichen Ausläufer des Esquilin in Rom, siehe Oppius Mons
 ein römisches Gesetz von 215 v. Chr., vorgeschlagen durch Gaius Oppius, siehe Lex Oppia

 den Namen einer römischen, plebejischen, ritterlichen gens:
 Spurius Oppius Cornicen, Mitglied der Decemviri legibus scribundis 450 und 449 v. Chr.
 C. Oppius, Volkstribun 449 v. Chr.
 Gaius Oppius, Berater des Gaius Iulius Caesar und des Augustus
 Sp. Oppius, Suffektkonsul 43
 Gaius Oppius Sabinus, Konsul 84
 Oppius (Toreut), römischer Toreut im 1. Jahrhundert
 Gaius Oppius Bassus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Gaius Oppius Hermes, römischer Toreut im 1. Jahrhundert
 Publius Oppius Priscus, römischer Toreut im 1. Jahrhundert